

Kanada
Halifax megye (Új-Skócia)

USA
Halifax megye (Észak-Karolina)
Halifax megye (Virginia)